Трубацкое — название населённых пунктов в России:
 Трубацкое — село в Мантуровском районе Курской области.
 Трубацкое — хутор в Медвенском районе Курской области.